Bodjanegara kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Bojonegoro, kabupaten, Jawa Timur, 
 Bojonegoro (ort i Indonesien), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar